Les députés de la troisième législature du Landtag de Bade-Wurtemberg sont les députés du Landtag de Bade-Wurtemberg élus lors des  pour la période 1960-1964.

Liste des députés

Articles connexes 
 Élections législatives de 1960 dans le Bade-Wurtemberg
 Cabinet Kiesinger II

03